Superpuchar Malty w piłce nożnej (, ) – trofeum przyznawane zwycięskiej drużynie meczu rozgrywanego pomiędzy aktualnym Mistrzem Malty oraz zdobywcą Pucharu Malty w danym sezonie (jeżeli ta sama drużyna wywalczyła zarówno mistrzostwo, jak i Puchar kraju - to jej przeciwnikiem zostaje wicemistrz).

Historia 
W sezonie 1985 odbył się pierwszy oficjalny mecz o Superpuchar Malty. Pierwszy pojedynek rozegrano w 1985 roku. W tym meczu Rabat Ajax pokonał 2:0 Żurrieq F.C. Wcześniej, od 1954 roku były prowadzone mecze o Superpuchar pod różnymi nazwami, a mianowicie: Scicluna Cup, Sons of Malta Cup i Independence Cup. Ale wszystkie były nieoficjalne. Wszystkie dotychczasowe mecze odbyły się na Ta’ Qali Stadium w stolicy kraju Valletta.

Format 
Mecz o Superpuchar Malty rozgrywany jest przed rozpoczęciem każdego sezonu. W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry przeprowadza się dogrywka. Jeżeli i ona nie wyłoni zwycięzcę, to od razu zarządzana jest seria rzutów karnych.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono i kursywą oznaczone zespoły, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju (dublet),
 wytłuszczono zespoły, które zdobyły mistrzostwo kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Superpuchar Malty na podium oficjalnie stawało w sumie 10 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Valletta FC, która zdobyła trofeum 13 razy.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według kwalifikacji

Zobacz też 
 Maltese Premier League
 Puchar Malty

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Maltańskiego Związku Piłki Nożnej 
 
 
 Lista meczów na stronie RSSSF 

Malta
Rozgrywki piłkarskie na Malcie